Holenderskie Tourist Trophy 2015 – ósma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która została rozegrana 27 czerwca 2015 roku na torze TT Circuit Assen w Assen.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2 
Start wyścigu został przełożony z powodu wycieku paliwa z motocykla Luisa Saloma na pierwszym zakręcie okrążenia rozgrzewkowego. Po restarcie dystans wyścigu został skrócony z 24 do 16 okrążeń.

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
Holenderskie Tourist Trophy
2015 w Holandii